Село
 Болган — село в Україні, в Піщанському районі Вінницької області.

Інше
 Болган — пункт пропуску на кордоні з Молдовою